Benjamin Liebermann, Duits textielfabrikant
 Eliezer Dob Liebermann, Russisch schrijver in het Hebreeuws
 Felix Liebermann, Duits geschiedkundige, broer van Max
 Lowell Liebermann, Amerikaans componist, pianist en dirigent
 Max Liebermann, Duits kunstschilder, broer van Felix
 Rolf Liebermann, Zwitsers componist en muziekmanager

Zie ook 
 Liberman
 Lieberman